Hohloch ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Hohloch (* 1989), deutscher Politiker (AfD)
 Gerhard Hohloch (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Hohloch (1900–1976), Schweizer Architekt und Maler
 Johanna C. Hohloch (* 1964), schweizerische Schauspielerin
 Nicole Hohloch, siehe Nicole (Sängerin, 1964) (* 1964 als Nicole Hohloch; eigentlich Nicole Seibert), deutsche Schlagersängerin

Siehe auch:
 Holoch